In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale irlandese. In grassetto i calciatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate a tutto il 2011.

Collegamenti esterni

Irlandese